Stiller steht für:
 Stiller (Max Frisch), Roman von Max Frisch
 Stiller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stiller See, natürlicher See einige hundert Meter südöstlich des Großen Arbersees
 Sportfreunde Stiller, deutsche Musikgruppe

Siehe auch:
 Stiler
 Stiehler
 Stihler